Трихлорид-изотиоцианат кремния — химическое соединение,
хлор- и изотиоцианопроизводное моносилана
с формулой SiClNCS,
бесцветная жидкость.

Получение 
 Реакция тетрахлорида кремния и тиоцианата серебра.

Физические свойства 
Трихлорид-изотиоцианат кремния образует бесцветную жидкость.

Химические свойства 
 При хранении медленно разлагается:

Литература 
 

кремния
кремния
Галогенсиланы